Orel (sport) – czeska organizacja sportowa
 Orel (powiat Chrudim) – wieś i gmina w Czechach

Zobacz też  
 Orzeł (ros. Орёл, Orioł) – miasto w Rosji
 Oriol